Schedius ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ludwig von Schedius (1768–1847), deutsch-ungarischer Philologe, Lehrer und Geograph
 Paul Melissus (Paul Schede, Paulus Schedius Melissus; 1539–1602), humanistischer neulateinischer Schriftsteller, Übersetzer und Komponist